DCM steht als Abkürzung für:

 IATA-Code des Flughafens Castres-Mazamet im Département Tarn, Frankreich
 Dateinamenserweiterung (.dcm) für
 Disk Communicator-Speicherabbild des Atari Heimcomputer oder
 medizinisch genutztes Dateiformat Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)
 Deadheading Crew Member, Personal an Bord eines Flugzeuges, außerhalb vom Dienst
 Decometall, Erzhändler in Fürstenfeld
 Demand-Chain-Management
 Dementia Care Mapping, Beobachtungsverfahren im Pflegebereich
 Deployable Communications and Information Systems Module, vgl. Dienstältester Deutscher Offizier / Deutscher Anteil 1st NATO Signal Battalion
 Deutsche Capital Management AG, Emissionshaus im Bereich der geschlossenen Fonds
 Deutsche Cocktail-Meisterschaft, Vereinswettbewerb der Deutschen Barkeeper-Union
 Deutsche Cosplaymeisterschaft, ein jährlich stattfindender bundesweiter Cosplay-Wettbewerb
 Dichlormethan, chlorierter Kohlenwasserstoff
 4-(Dicyanomethyl)-2-methyl-6-(4-dimethyl-amino-styryl)-4-H-pyran, Laserfarbstoff
 Digital Campus Munich der BMW AG
 Digital Clock Manager, ein Bauteil in Xilinx-FPGAs zur Erzeugung/Manipulation von Taktsignalen
 Dilatative Kardiomyopathie, eine Herzmuskelerkrankung
 Discontinuous Current Mode, in der Leistungselektronik ein nichtkontinuierlicher Stromfluss
 Discrete Choice Modelling, Verfahren zur Bestimmung/Bewertung von Produktattributen und Präferenzen, abgeleitet von der Conjoint-Analyse
Distinguished Conduct Medal, eine hohe, zwischen 1855 und 1993 vergebene britische Tapferkeitsauszeichnung
 Docking Cargo Module, geplantes Modul für die Internationale Raumstation, siehe Rasswet
 Dunbee-Combex-Marx, früherer britischer Spielwaren-Hersteller, siehe auch Schuco
 Dynamic Causal Modelling, ein  Verfahren der funktionellen Magnetresonanztomographie
 Donor Conference Meeting, in der internationalen Zusammenarbeit mehrerer staatlicher und nichtstaatlicher Geber
 DCM Film Distribution, ein Filmproduktionsunternehmen

DCM